Bąków [] heißen folgende Orte in Polen:
Bąków (Pysznica), Dorf in der Gemeinde Pysznica, Powiat Stalowowolski, Woiwodschaft Karpatenvorland
Bąków (Międzybórz) (ehem. Bunkai), Dorf in der Gemeinde Międzybórz (Neumittelwalde), Powiat Oleśnicki, Woiwodschaft Niederschlesien
Bąków (Długołęka) (Bankau), Dorf in der Gemeinde Długołęka (Langewiese), Powiat Wrocławski, Woiwodschaft Niederschlesien
Bąków (Rusinów), Dorf in der Gemeinde Rusinów, Powiat Przysuski, Woiwodschaft Masowien
Bąków (Orońsko), Dorf in der Gemeinde Orońsko, Powiat Szydłowiecki, Woiwodschaft Masowien
Bąków (Grodków) (Bankau), Dorf in der Gemeinde Grodków (Grottkau), Powiat Brzeski, Woiwodschaft Oppeln
Bąków (Kluczbork) (Bankau), Dorf in der Gemeinde Kluczbork (Kreuzberg), Powiat Kluczborski, Woiwodschaft Oppeln
Bąków (Strumień) (Bonkau), Dorf in der Gemeinde Strumień (Schwarzwasser), Powiat Cieszyński, Woiwodschaft Schlesien

Siehe auch:
 Bakow
 Bakov